Odugligsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Odugligsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (37,9 ha)
Odugligsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (44,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn